449 км, 449-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 449 км —  пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код    550818

 449 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская  железная дорога (Кемеровская область). Код  865450 , расположен между о.п. Кузедеево и ст. Осман рядом с н п Балластный карьер.
 449 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная  железная дорога (Тамбовская область). Код  600311

 449 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская  железная дорога (Узбекистан). Код    738112